Die Stunde des Wolfes ist der Titel von:

 Die Stunde des Wolfes (1972), Film von Daniel Petrie
 Die Stunde des Wolfes (2011), Film von Matthias Glasner
 Vargtimmen (Lied), schwedische Ballade

Siehe auch

 Die Stunde des Wolfs, Film von Ingmar Bergman (1968)
 Stunde des Wolfs, Film von Hermine Huntgeburth (2000)